PPU steht für:
 Physics Processing Unit, siehe Physikbeschleuniger
 Picture Processing Unit, Grafikprozessor im Super Nintendo Entertainment System
 Power Processing Unit, Komponente für die Leistungsregulierung
 placa patente única, chilenisches Kfz-Kennzeichen, siehe Kfz-Kennzeichen (Chile)
 Prvi Partizan Užice, siehe Prvi Partizan
 Präzisionspendeluhr
 The Plastic People of the Universe, tschechische Undergroundband
 Papun Airport (IATA-Code), Flughafen von Papun, Hpapun District, Kayin-Staat, Myanmar

ppu steht für:
 Papora-Hoanya (ISO-639-3-Code), aus den beiden Dialekten Papora und Hoanya bestehende Formosa-Sprache an der Westküste von Taiwan

Abkürzung